Пиједра Рахада има више значења:

 Пиједра Рахада (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједра Рахада (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједра Рахада (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пиједра Рахада (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра Рахада (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пиједра Рахада (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пиједра Рахада (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику